Die China Open Super Series 2007 waren das elfte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Sie fanden in Guangzhou (China) vom 20. November bis 25. November 2007 statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Bao Chunlai
  Chen Jin
  Peter Gade
  Chen Yu
  Sony Dwi Kuncoro
  Kenneth Jonassen

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Lu Lan
  Zhu Lin
  Wang Chen
  Pi Hongyan
  Xu Huaiwen
  Petya Nedelcheva

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing
  Gao Ling / Zhao Tingting
  Liliyana Natsir / Vita Marissa
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Gao Ling / Zheng Bo
  Liliyana Natsir / Nova Widianto
  Gail Emms / Nathan Robertson
  Zhang Yawen / Xie Zhongbo
  Vita Marissa / Flandy Limpele
  Donna Kellogg / Anthony Clark
  Kamilla Rytter Juhl / Thomas Laybourn
  Yu Yang / He Hanbin

Resultate

Weblinks 
 China Open Super Series 2007.

2007
BWF Super Series 2007
Badmintonwettbewerb in Guangzhou